baarmoederhals
hals (anatomie)